Kummerow – comune del circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Kummerow – comune del circondario rurale della Pomerania Anteriore Settentrionale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Kummerow – frazione della città di Schwedt/Oder nel circondario rurale dell'Uckermark (Brandeburgo)
 Kummerow – frazione della città di Friedland nel circondario rurale dell'Oder-Spree (Brandeburgo)